Ceratosanthes är ett släkte av gurkväxter. Ceratosanthes ingår i familjen gurkväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gurkväxter
Ceratosanthes